

Жарик — село, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Жарик — село, Жарминський район, Абайська область
 Жарик — село, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Жарик — село, Хобдинський район, Актюбинська область